Der Spargel ist der Titel von:

 Der Spargel (Schülerzeitung), 1989 gegründete Schülerzeitung
 Der Spargel (Manet), Bild von Édouard Manet